Kammerzell ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kammerzell (* 1961), deutscher Ägyptologe
 Robert Kammerzell (1884–1950), österreichischer Künstler und Heimatforscher
Weiteres:
 Haus Kammerzell, Straßburg